Внутренний Город () — первый, центральный район Вены. До того, как границы города были расширены в 1850 году, совпадал со всей Веной в целом.

. Официальный код — 90101.

Несмотря на небольшую численность населения (17 тысяч), во Внутреннем Городе работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены, а также из-за большого числа расположенных здесь офисов.

Исторически делился на четыре квадранта по числу основных городских ворот:  (северо-восток),  (юго-восток),  (юго-запад) и  (северо-запад). Сейчас Внутренний Город граничит с Леопольдштадтом на северо-востоке, Ландштрассе на востоке, Виденом и Мариахильфом на юге, Нойбау и Йозефштадтом на западе и с Альзергрундом на севере.

Вокруг района, там где раньше располагались городские стены Вены, проходит крупная улица Рингштрассе, однако внутри нет больших улиц, так как все они сохранили свой вид с давних времён. Через район проходят первая и третья линии метро, примерно по границам — вторая и четвёртая.

В 2001 году исторический центр Вены был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Население

Ссылки 
 Обоснование ЮНЕСКО для включения исторического центра Вены в список Всемирного наследия

Примечания 

Всемирное наследие в Австрии